Artin puede referir a:

 Emil Artin
 Teorema de Artin-Wedderburn
 Función zeta de Artin-Mazur
 Paul Artin Boghossian